Ачанский язык (Acang, Achang, Ach’ang, Achung, Ahchan, Anchan, Atsang, Chung, Maingtha, Manmaw, Mönghsa, Ngacang, Ngac’ang, Ngachang, Ngatsang, Ngo Chang, Ngochang, Nai Sa', Xiandao) — тибето-бирманский язык, на котором говорят ачаны в округе Юньлун Дали-Байского автономного округа; в округах Лунлин и Тэнчун префектуры Баошань; в округах Инцзян, Лунчуань, Люси, Лянгэ Дэхун-Дай-Качинского автономного округа на западе провинции Юньнань, возле границы с Мьянмой, в Китае, а также в поселениях Ваймав и Джапхви, западнее реки Иравади, около города Банмо, которые разбросаны на территории ареала языка лаши в штате Качин в Мьянме.

У ачанского языка есть диалекты лунчуаньский, люси, лянхэ, маингта и хуса (чинтав, сяндао).

Распространение 
На ачанском языке говорят на следующих территориях (阿昌语简志):
 Округ Лунчуань
 Хуса 户撒
 Округ Лянхэ
 Чжэдао 遮岛
 Сянсун 襄宋
 Дачан 大厂
 Город Люси
 Цзяндун 江东
 Округ Лунлин

Сяндао 
Диалект сяндао (仙岛) (100 носителей) является разговорным в двух местах округа Инцзян и Дэхун-Дай-Качинского автономного округа провинции Юньнань в Китае.
 Сяньдаочжай 仙岛寨, деревня Манмянь 芒面村, поселение Цземао 姐冒
 Мэнъэчжай 勐俄寨, деревня Мансянь 芒线村, поселение Цземао 姐冒

Орфография 
Алфавит ачанского языка включает буквы a, v, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, o, p, q, r, s, t, u, w, x, y, z.

Примечания

Ссылки 
 Ачанский язык на Ethnologue
 Карта ачанского языка в проекте LL-Map
 Информация об ачанском языке в проекте MultiTree
 Ачанский язык онлайн на Всемирном атласе языковых структур
 Библия на ачанском

Языки Китая
Языки Мьянмы
Лоло-бирманские языки